El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) de España fue el departamento del Gobierno de la Nación que entre 2018 y 2020 asumió la ejecución de la política gubernamental en materia de universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores.

En particular, le correspondía al MICIU el ejercicio de las competencias de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia espacial, incluidas la representación y la participación en los organismos de la Unión Europea e Internacionales.

Su único titular fue el astronauta Pedro Duque desde junio de 2018.

Historia 

Los ministerios de ciencia han sido una constante en los diferentes gobiernos de España, si bien dependiendo del partido en el Gobierno este adquiría autonomía propia o se fusionaba con otros. Desde la moción de censura contra Mariano Rajoy, y la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, este recuperó la autonomía del ministerio. A partir de 2020, ha dado lugar a dos ministerios diferenciados: Ministerio de Ciencia e Innovación, y Ministerio de Universidades.

Estructura 
Este Secretaría de Estado disponía como único órgano superior:
 La Secretaría de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.
 La Secretaría General de Universidades.
 La Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación.
 La Subdirección General de Coordinación y Relaciones Institucionales.
 La Secretaría General de Coordinación de Política Científica.
 La Subdirección General de Internacionalización de la Ciencia y la Innovación.
 La Subdirección General de Coordinación de los Organismos Públicos de Investigación.
 La Subdirección General de Grandes Instalaciones Científico-Técnicas.
 La Subsecretaría de Ciencia, Innovación y Universidades.
 La Secretaría General Técnica.
 La Subdirección General de Gestión Económica.
 La Subdirección General de Personal e Inspección de Servicios.
 La Oficina Presupuestaria.

Organismos adscritos 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
 Colegio de España en París.
 Comité Español de Ética de la Investigación.
 Conferencia General de Política Universitaria.
 Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Consejo de Estudiantes Universitario del Estado.
 Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación.
Consejo de Universidades.
Servicio Español para la Internacionalización de la Educación.
 Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
 Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Véase también 
 Historia de la ciencia y la tecnología en España
 Ciencia y tecnología en España
Premio Nacional de Investigación

Notas y referencias

Enlaces externos 

Ministerios de España de la XII Legislatura
Ministerios de Ciencia de España
Ciencia en España del siglo XXI